Sikorski-Gletscher ist der Name für folgende Gletscher in der Antarktis:
 Sikorski-Gletscher (Grahamland)
 Sikorski-Gletscher (Thurston-Insel)